Гран-прі Нідерландів 2021 (офіційно Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 5 вересня 2021 року на гоночній трасі Зандворт в Зандворті, Нідерланди. Це тринадцятий етап чемпіонату світу і перше Гран-прі Нідерландів з 1985 року.

Кваліфікація 

 Примітки
  — Ніколас Латіфі отримав штраф 5 стартових позицій через позапланову заміну коробки передач. Був змушений стартувати з піт лейну через заміну переднього крила і ремонту носової частини в parc fermé.
  — Серхіо Перес мав стартувати з кінця стартової решітки через використання четвертої силової установки з трьох можливих. Через зміну специфікації накопичувача енергії був змушений стартувати з піт лейну.

Перегони 

 Примітки
  — Джордж Расселл був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки найвищі п'ять позицій вказані в обох заліках.

Виноски

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
Гран-прі Нідерландів
2021 у нідерландському спорті